Kootenay (orthographe au Canada) ou Kootenai (orthographe aux États-Unis) est un mot d'origine amérindienne qui désigne à l'origine une tribu indienne, également connue sous le nom de « Ktunaxa ».

Il peut faire référence à :

 Kootenays (ou Ktunaxa), une population indienne originaire d'un territoire situé à l'ouest du Canada et des États-Unis, de part et d'autre de la frontière et qui font partie de la Confédération des tribus Salish et Kootenai (ou « Têtes Plates »)
 Confédération des tribus Salish et Kootenai (ou « Têtes Plates »), le regroupement de plusieurs tribus amérindiennes qui vivent entre la chaîne des Cascades et les Montagnes Rocheuses, aux États-Unis
 Kootenai Indian Reservation, une réserve indienne aux États-Unis
 Kootenay, un affluent de la Columbia
 Kootenay (ou dans le langage courant les Kootenays), une région au sud-est de la Colombie-Britannique
 Parc national de Kootenay, un parc national canadien situé dans les Montagnes Rocheuses chevauchant le sud-est de la Colombie-Britannique et le sud-ouest de l'Alberta
 Forêt nationale de Kootenai, une forêt située dans l'État du Montana
 Kootenay, un ancien district électoral provincial (provincial electoral district) situé dans le sud-est de la Colombie-Britannique, qui faisait partie des douze districts originaux de la province
 District régional de Central Kootenay, un district régional situé dans le sud-est de la Colombie-Britannique
 District régional de Kootenay Boundary, un district régional situé en Colombie-Britannique
 District régional d'East Kootenay, un district régional situé en Colombie-Britannique
 Kootenay, ancienne circonscription fédérale de Colombie-Britannique.
 Kootenay—Columbia, une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de l'Alberta
 Comté de Kootenai, un comté des États-Unis situé dans l’État d’Idaho
 Kootenai, une ville de l’État d’Idaho
 Kootenai National Wildlife Refuge, une zone protégée située dans l’État d’Idaho
 Ice de Kootenay, une franchise de hockey sur glace junior-majeur du Canada, localisé à Cranbrook en Colombie-Britannique et évoluant au sein de la Western Hockey League